Milanovac (Crnac)
 Milanovac (Velika)
 Milanovac (Virovitica)